Ron Arad kan syfta på:
 Ron Arad (pilot), (f. 1958), Israelisk flygplansnavigatör; klassificerad som saknad i strid sedan 1986.
 Ron Arad (industridesigner) (f. 1951), Israelisk industridesigner, artist och arkitekt.